Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1978 werd op 25 en 26 februari in het Nya Ullevi te Göteborg gehouden.

Titelverdediger was Eric Heiden, die in het Thialf in Heerenveen wereldkampioen was geworden. Eric Heiden prolongeerde zijn titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1978
Langebaanschaatsen in 1978
Schaatsen in Zweden
Sportevenement in Göteborg
Schaatsen